

Гремучий — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Гремучий — селище, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Гремучий — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Гремучий Ключ